Роман Мирославович Григоришин (нар. 10 березня 1991 року с. Пістинь, Івано-Франківська область, УРСР, СРСР) — український політик, діяч та державний службовець, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, заступник голови Координаційного комітету із підготовки та участі України у відборі країни проведення EXPO 2030.

Життєпис

Освіта 
2008—2013 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Факультет «Міжнародне право» отримав кваліфікацію юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови.

Кар'єра 
2008—2011 — радник з юридичних питань приватного підприємства «Григоришин М. В.».

2011—2012 — юрисконсульт ТОВ «Київське юридичне бюро 2010».

2011—2013 — помічник-консультант народного депутата України.

2013—2015 — партнер юридичної фірми ТОВ «Brite&Gribe».

Квітень 2014 — листопад 2014 — помічник-консультант Народного депутата України Артура Палатного.

Лютий 2015 — травень 2015 — розробка та реалізація проєкту Let's Invest Ukraine в Сполучених Штатах Америки.

2015—2016 — заступник начальника управління у справах сім'ї,  молоді та спорту Одеської обласної державної адміністрації, радник голови Одеської обласної державної адміністрації.

2018—2020 — директор ТОВ «Перлина Півдня».

Лютий 2021 — липень 2021 — начальник управління міжнародних відносин Одеської обласної державної адміністрації.

Липень 2021 — жовтень 2022 — директор Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації.

З жовтня 2022 — заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Марченка.

Odesa EXPO 2030 
Є заступником голови Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення ODESA EXPO 2030 (Всесвітня виставка). Наприкінці 2022 року у складі української делегації та за підтримки президента України Володимира Зеленського презентував досьє Одеси на 171 Генеральній Асамблеї Міжнародного бюро виставок в Парижі.

Вважає, що під час проведення Всесвітньої виставки до Одеси можуть приїхати близько 20 мільйонів туристів.

Особисте життя 
Одружений, виховує сина.

Примітки